Mester István (1815–1862) római katolikus plébános, tanítóképző-intézeti tanár
 Mester István (1917–1984) római katolikus pap
 Mester István (1930–2022) színész